Elwert ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Karl Elwert (1761–1825), hessischer Land- und Regierungsrat
 Dirk Elwert (* 1960), deutscher Dramaturg, Produzent und Moderator
 Eduard Elwert (1805–1865), Professor der Theologie in Zürich und Tübingen

 Gerhard Elwert (1912–1998), deutscher Astrophysiker
 Georg Elwert (1947–2005), deutscher Ethnosoziologe
 Hans-Marcus Elwert (* 1962), deutscher Fernschachgroßmeister
 Immanuel Gottlieb Elwert (1759–1811), Cannstatter Arzt und Schulfreund von Friedrich Schiller

 Noa Gottfried Elwert (1807–1873), deutscher Buchhändler
 Ulrich Elwert (1940–2022), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wilhelm Elwert (1793–1867), deutscher Homöopath
 Wilhelm Theodor Elwert (1906–1997), deutscher Romanist, Bundesverdienstkreuzträger
 Wilhelm Braun-Elwert (1915–2006), deutscher Buchhändler und Verleger